Pierre-François "Yaya" Aubameyang (Bitam, 29 de maio de 1965) é um ex-futebolista gabonês que atuava como defensor.

Carreira
Nascido como Pierre-François Aubame-Eyang, teve que aglutinar os dois últimos nomes para adotar a cidadania francesa, passando a ter como sobrenome Aubameyang.

Sua carreira iniciou em 1982, no USM Malakoff. Suas atuações chamaram a atenção do Laval, que o contratou em 1984. Pelos Les Tangos, o defensor teve seus melhores momentos na carreira, sendo contratado pelo Le Havre em 1991. Atuou pelos Les Ciel et Marine até 1995, quando jogou pelo Toulouse.

Sem chances no TFC, Aubameyang voltou ao seu país natal para defender o FC 105 por um ano.

Aventura na Colômbia, final da carreira e retorno
Em 1996, Yaya foi jogar no Junior Barranquilla, permanecendo por meia temporada.

Ainda em 1996, assinou contrato com a Triestina, permanecendo no time italiano até 1997, quando voltou à França para atuar no OGC Nice. Sem chances nos Aiglons, Aubameyang resolveu interromper a carreira de jogador no final de 1998.

Três anos depois, aos 36 anos, regressou ao futebol defendendo o Rouen. Sem repetir o desempenho da época de Laval, Aubameyang não teve outra alternativa senão encerrar oficialmente a carreira de jogador em 2002, aos 37 anos de idade.

Seleção
Aubameyang estreou na Seleção Gabonense de Futebol em 1985, participando de 80 partidas, sem marcar nenhum gol. 

Esteve presente na Copa Africana de Nações de 1996, jogando as quatro partidas do Gabão. A equipe cairia nas oitavas-de-final diante da Tunísia, nos pênaltis.

Vida pessoal
Yaya é pai de três filhos, também jogadores de futebol. Catilina, o mais velho, teve passagem pelas categorias de base do Milan entre 2001 e 2003. Willy, o segundo filho, também teve curta passagem pelo Milan, sendo escalado para o banco de reservas em cinco oportunidades, mas não entrou em campo nenhuma vez. Assim como Catilina, Willy jogava no Sapin FC, ao lado de Daniel Cousin.

Pierre-Emerick, o filho mais novo, também iniciou sua carreira no Milan. Sem chances na equipe principal dos rossoneri, construiu carreira na França, assim como seu pai. É atualmente o principal jogador gabonês e atua na Inglaterra no time do Arsenal.

Futebolistas do Gabão
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do Stade Lavallois Mayenne Football Club
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas da Triestina Calcio
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Jogadores da Seleção Gabonense de Futebol
Naturais de Bitam